Schier - populaire verkorting van Schiermonnikoog

Personen 
 Franz Schier (1909-1954), Oostenrijks zanger en acteur
 Heiko Schier (1954), Duits regisseur en scenarist

Zie ook 
 Scheer (doorverwijspagina)
 Schiereiland, een stuk land dat met een landengte aan een andere landmassa verbonden is en daardoor net geen eiland vormt
 Schieren (doorverwijspagina)
 Schiers, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden